Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Australan Luke Saville a vítěz úvodního juniorského grandslamu sezóny. Ve finále však nestačil na Kanaďana a turnajovou čtyřku Filipa Peliwa ve dvou sadách 7–5, 6–4.

Peliwo se stal druhým Kanaďanem a prvním mužským kanadským tenistou, který triumfoval ve dvouhře grandslamu. Primát mu krátce předtím vzala Kanaďanka Eugenie Bouchardová, která vyhrála dvouhru juniorek na stejném grandslamu.

Nasazení 
  Luke Saville (finále)
  Kimmer Coppejans (čtvrtfinále)
  Gianluigi Quinzi (semifinále)
  Filip Peliwo (vítěz)
  Liam Broady (3. kolo)
  Nikola Milojević (čtvrtfinále, skreč)
  Kaiči Učida (3. kolo)
  Mitchell Krueger (semifinále)
  Andrew Harris (1. kolo)
  Mateo Nicolás Martínez (2. kolo)
  Stefano Napolitano (3. kolo)
  Joshua Ward-Hibbert (1. kolo, skreč)
  Julien Cagnina (3. kolo, skreč)
  Noah Rubin (1. kolo)
  Mackenzie McDonald (1. kolo)
  Frederico Ferreira Silva ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Luke Saville
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Nikola Milojević
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=4r
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Gianluigi Quinzi
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Nick Kyrgios
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=WC
| RD1-team5= Enzo Couacaud
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=3
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Filip Peliwo
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=1
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Mitchell Krueger
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=77
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Kimmer Coppejans
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=65
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Luke Saville
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Gianluigi Quinzi
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Filip Peliwo
| RD2-score3-1=5
| RD2-score3-2=77
| RD2-score3-3=6
| RD2-seed4=8
| RD2-team4= Mitchell Krueger
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=63
| RD2-score4-3=3

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Luke Saville
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=4
| RD3-team2= Filip Peliwo
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Gianluigi Quinzi
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Hassan Ndayshimiye
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Christian Garin
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Evan Hoyt
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=0

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Mathias Bourgue
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=14
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Alexios Halebian
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=12

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Tommy Bennett
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= Julien Cagnina
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=10
| RD1-team09=

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2012
Juniorský tenis v roce 2012